Мирза́ Баку́рович Албо́ров () — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник молодёжной школы владикавказской «Алании». В 2004 году был заявлен «Аланией» для участия в турнире дублирующих команд, в дебютный сезон сыграл 11 матчей, забил один мяч. 19 ноября 2005 года дебютировал за клуб, выйдя на 80-й минуте матча на замену Владиславу Лунге в домашнем матче против московского ЦСКА и через минуту отметился голевой передачей на Спартака Гогниева. По итогам сезона «Алания» покинула Премьер-лигу, а сам Алборов отправился в аренду сперва в любительский клуб «Владикавказ», а позднее в «Автодор», выступавший во Втором дивизионе. Далее играл в черногорском клубе «Морнар», однако в 2009 вместе с Георгием Бедоевым вернулся в «Автодор». В 2010 году играл за «Нефтехимик» из Нижнекамска.

В августе 2014 года перешёл в симферопольский ТСК.

Летом 2016 года подписал контракт с брянским «Динамо».

В 2019 году в составе сборной Южной Осетии участвовал в чемпионате Европы ConIFA и одержал с командой победу на турнире.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Автодор»
Игроки ФК «Морнар»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «ТСК-Таврия»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Знамя Труда»